Европейското първенство по волейбол за жени 2013 е 28-ото издание на Европейското първенство по волейбол, организирано от Европейската конфедерация по волейбол. Домакини са Германия и Швейцария. Провежда се от 6 до 14 септември 2013 г.

Първенството се излъчва в България по TV7 и News7.

Квалификации 
 Домакин
 
 

 Класирали се директно от Европейското първенство по волейбол за жени 2011
 
 
 
 
 

 Класирали се чрез квалификации

Групова фаза 
Жребия се тегли на 6 октомври 2012 в Цюрих, Швейцария.

 Всички часове са в местно време.

Група А 
 Хале, Германия

|}

|}

Група B 
 Цюрих, Швейцария

|}

|}

Група C 
 Дрезден, Германия

|}

|}

Група D 
 Шверин, Германия

|}

|}

Финален кръг

Плейофи 

|}

Четвъртфинали 

|}

Полуфинали 

|}

Мач за бронзов медал 

|}

Финал 

|}

Крайно класиране

Вижте също 
 Европейско първенство по волейбол за мъже 2013

Източници 

Европейски първенства по волейбол
Спорт в Швейцария
Спорт в Германия